Айленд-Парк () ― город в округе Фримонт, штат Айдахо, США.

География 
Город расположен на высоте 1918 метров над уровнем моря, что делает его самым высокорасположенным в Айдахо.
Территория муниципалитета находится внутри кальдер Хенрис-Форк и Айленд-Парк.

История 
Основан владельцами курортов вдоль шоссе №20 в 1947 году, чтобы обойти закон штата о запрете на продажу спиртных напитков вне территорий городов.

Климат 
В Айленд-Парке умеренно-холодный климат. В зимние месяцы значительно больше осадков, чем в летние. По классификации Кёппена — влажный континентальный климат с тёплым и сухим летом (индекс Dsb).

Примечания 

Города Айдахо
Населённые пункты округа Фримонт (Айдахо)